Wish You Were Here může označovat:

 Wish You Were Here (muzikál) – broadwayský muzikál z roku 1952
 Wish You Were Here (Badfinger) – album britské rockové skupiny Badfinger z roku 1974
 Wish You Were Here – album britské rockové skupiny Pink Floyd z roku 1975
 „Wish You Were Here (skladba Pink Floyd)“ – titulní skladba z tohoto alba
 Wish You Were Here (Mark Wills) – album amerického country hudebníka Marka Willse z roku 1998
 a další